Серо дел Кармен има више значења:

 Серо дел Кармен, Пико де Лоро (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо дел Кармен (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо дел Кармен (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо дел Кармен (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику